Аль-Балхи́ (), Балхи́ () — нисба, указывающая на происхождение её носителя из Балха (город, а также одноимённая провинция и река в совр. Афганистане).

 Абу Машар аль-Балхи (787—886) — персидский астроном и астролог, известный в Европе под именем Albumaser.
 Абу Зайд аль-Балхи (850—934) — учёный-энциклопедист, географ, математик, астроном, врач.
 Мукатиль ибн Сулейман аль-Балхи (ум. в 767 году) — известный мусульманский религиозный деятель и комментатор Корана (муфассир).
 Рабиа Балхи (X век) — персидская поэтесса.
 Абу Шакур Балхи (X век) — персидский поэт.
 Шахид Балхи (X век) — персидский поэт, теолог, философ и суфий.
 Унсури Балхи (970/980—1039) — персидский поэт.
 Джалаладдин Мухаммад Балхи, более известный как Руми (1207—1279) — выдающийся персидский поэт-суфий.
 Ходжамкули-бек Балхи (1660—1730) — узбекский историк эпохи Бухарского ханства.
  (IX век) — средневековый экзегет и критик Библии (вероятно) еврейского происхождения
  (ум. 810) — средневековый мусульманский святой-суфий, ученик Ибрахима ибн Адхама.
  (X век) — персидский поэт.
  (ум. 893) — военный деятель Аббасидского халифата.
  (ум. 931/932) — средневековый суфий.
  (X век) — персидский поэт.
  (X век — XI век) — персидский поэт.
  (ум. 1092) — человек, похороненный в Голубой мечети Мазари-Шарифа, которого отождествляют с Али ибн Абу Талибом.
  (XII век) — автор историко-географического труда «Фарснаме».
  (XIV век) — средневековый мусульманский святой, распространитель ислама на территории совр. Бангладеш
  (1918—1968) — афганский политик-реформист, отец Седики Балхи.
  (род. 1950) — афганский политик, была министром в правительстве Хамида Карзая.
  (1957) — афганский политик.
  — афганский политик.
 Балхи, Абдул Кахар — официальное лицо Исламского Эмирата Афганистан и нынешний представитель Министерства иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан с 25 сентября 2021 года.

Прочее 
 Балхи — характерный среднеазиатско-иранско-хорасанский тип свода.
 Джалолиддин Балхи — административный район в Хатлонской области Таджикистана, назван в честь Руми.
  — одна из пород овец, распространённая в Афганистане и Пакистане
 Балхи — село в районе Рудаки Таджикистана.